Sandwichöarna:

 Sandwichöarna – namnet som James Cook 1778 gav Hawaiiöarna 
 Sydsandwichöarna – en brittisk ögrupp i södra Atlanten